Les  forment une famille éteinte de Crocodyliformes métasuchiens. Elle contient deux genres, Mahajangasuchus et Kaprosuchus, qui vivaient tous deux au Crétacé supérieur au Gondwana.

Définition 
Elle est définie comme le clade le plus inclusif contenant Mahajangasuchus insignis mais pas Notosuchus terrestris, Simosuchus clarki, Araripesuchus gomesii, Baurusuchus pachecoi, , Goniopholis crassidens, Pholidosaurus schaumbergensis ou le Crocodile du Nil.

Description 

Les caractères qui définissent la famille comprennent les fosses nasales fusionnées, une articulation de la mâchoire sous la rangée de dents maxillaires postérieures, une symphyse mandibulaire profonde qui est orientée antérodorsalement et la formation d'un processus postérodorsal cornéen à partir du squamosal et du pariétal (qui est beaucoup plus prononcé chez Kaprosuchus).

Classification 
Après avoir été classé parmi les néosuchiens par Sereno et Larsson en 2009 (voir plus bas), les Mahajangasuchidae sont aujourd’hui placés juste à l'extérieur des pholidosauridés et des néosuchiens plus dérivés.

Le cladogramme ci-dessous provient d'une partie (métasuchiens) de la grande synthèse des Crocodyliformes réalisée en 2012 sur 184 espèces par M. Bronzati et ses collègues. elle montre la position des Mahajangasuchidae au sein des Metasuchia :

Le cladogramme suivant est celui de Sereno et Larsson en 2009 :

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Reptile préhistorique d'Afrique
Crocodyliformes
Animal du Crétacé supérieur
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2009
Paléontologie au Niger
Paléontologie à Madagascar